Anna Bańkowska (ur. 1940) – polska tłumaczka
 Anna Bańkowska (ur. 1946) – polska posłanka, prezes ZUS (1995-1998)
 Anna Bańkowska, z d. Gosk (ur. 1990) – polska lekkoatletka